Ferdinand von Zeppelin
 Sterowiec LZ 127 Graf Zeppelin
 "Graf Zeppelin" – lotniskowiec